Marianna Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marianna Historic District (Florida), ID-Nr. 97000456
 Marianna Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 84000560